Accelerate puede referirse a los siguientes:
 Accelerate, decimocuarto álbum del grupo estadounidense R.E.M., publicado en inicios de 2008.
 Accelerate, sexta canción del álbum homónimo del grupo R.E.M., publicada en 2008.
 Accelerate, gira de promoción del álbum homónimo del grupo R.E.M., realizada entre mayo y noviembre de 2008.